Il singolare del torneo di tennis Indian Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vijay Amritraj che ha battuto in finale Malcolm Anderson 6–4, 5–7, 8–9, 6–3, 11–9.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indian Open 1973